3008 steht für:
 MP 3008, Maschinenpistole 
 Peugeot 3008, französisches Automobil
 U 3008, deutsches U-Boot

Siehe auch: